Martin White kan syfta på:

Martin White (hurlingspelare), irländsk hurlingspelare
Martin White (politiker), brittisk parlamentsledamot 1895-1897